Příjmení Hlavsa má několik osobností:

 Jaroslav Hlavsa (* 1996) – český fotbalista
 Milan „Mejla“ Hlavsa (1951–2001) – český baskytarista a zpěvák, člen The Plastic People of the Universe
 Oldřich Hlavsa (1889–1936) – český akademický malíř
 Oldřich Hlavsa (typograf) (1909–1995) – český grafik a typograf
 Petr Hlavsa (* 1974) – český fotbalista
 Radek Hlavsa (* 1929) – český divadelník
 Tereza Hlavsová (1986–2006) – česká biatlonistka
 Václav Hlavsa – rozcestník
 Zdeněk Hlavsa (1926–1998) – český lingvista

 Hlavsové z Liboslavi

Externí odkazy